Operation Sturm steht für:

 Aktion Burza, Militäraktion in Polen 1944/1945
 Operation Oluja, Militäraktion in Kroatien Anfang August 1995

Siehe auch:
 Operation Storm-333, Militäraktion in Afghanistan 1979